Fifita ist der Familienname folgender Personen:

 Leva Fifita (* 1989), tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Niuvalu Fifita (* 1990), tongaischer Fußballspieler
 Olo Fifita (* 1968), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Talai Fifita (* 1962), tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Tonga Fifita (* 1959), tongaischer Wrestler und Sumoringer
 Vunipola Fifita (* 1996), tongaischer Rugby-Union-Spieler